Barbora Krejčíková och Kateřina Siniaková var regerande mästare men förlorade i den första omgången mot Nadiia Kichenok och Abigail Spears.

Tímea Babos och Kristina Mladenovic vann titeln efter att ha besegrat Duan Yingying och Zheng Saisai med 6–2, 6–3 i finalen.

Seedning 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Första omgången)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (Mästare)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (Tredje omgången)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (Kvartsfinal)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (Kvartsfinal)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (Semifinal)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (Kvartsfinal) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (Andra omgången)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (Andra omgången)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (Tredje omgången)
  Viktoryja Azaranka /  Ashleigh Barty (Tredje omgången)
  Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Första omgången) 
  Alicja Rosolska /  Yang Zhaoxuan (Andra omgången)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (Första omgången) 
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (Semifinal)
  Darija Jurak /  Raluca Olaru (Första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser
Lottning

Franska öppna 2019
Franska öppna 2019 – Damdubbel